Plastino ist der Familienname folgender Personen:

Al Plastino (1921–2013), US-amerikanischer Comiczeichner
Nick Plastino (* 1986), italo-kanadischer Eishockeyspieler